Dany-Sébastien Bernier (surnommé «Babu»), est un animateur de radio et de télévision québécois. Il est né le  à Lévis. Il était animateur à Radio X2 Rock 100,9 Québec.

Radio
Il fait ses débuts à la radio communautaire dans la région de Bellechasse en compagnie de Bruno Lachance (1994-1999), avant d'être engagé par la station de radio CHOI-FM, à Québec. Il y sera DJ en 1999 et 2000, animant notamment l'émission La caisse de 12, où il tournait, à minuit, les douze chansons rock les plus populaires du moment. Il a aussi collaboré sporadiquement à l'émission du matin de Jean-François Fillion, qui lui attribuera le sobriquet « Babu ». C'est sous ce pseudonyme que Dany Bernier fait carrière.

En 2000, il quitte Québec pour Montréal, où il fera partie de l'équipe originelle de la station COOL FM. C'est aussi vers cette époque qu'il fera ses débuts à la télévision, plus précisément à MusiquePlus.

Diffusée à la fréquence 98,5, COOL se veut une station rock, la première du genre en français dans la métropole, plus ou moins calquée sur le modèle de CHOI-FM. Babu y reprend La caisse de 12 et s'y impose comme l'animateur emblématique de cette nouvelle radio, qui, malgré un succès relatif, sera abandonnée par ses propriétaires, Corus, en 2003.

Babu passe alors à la station sœur du 96,9, CKOI-FM, une radio de format top 40. En août 2006, Babu est entré en fonction à la station concurrente, Énergie 94.3. Depuis le 17 janvier 2011, il est de retour dans la Capitale-Nationale et il est l'animateur du matin de Babu, Marcotte et Associées à Radio X2 Rock 100.9.

En 2017 , Babu et sa conjointe sont maintenant propriétaire de leur propre Station de Radio Web (IRock247) qui sera également diffusée sur les ondes FM le matin de 6:00 a 9:00 . Du rock , juste du rock .

Télévision
Babu a animé à MusiquePlus les émissions Le TopRockDeBabu et Babu à planche. Il animait à l'été 2005 Babu à Bord, où il faisait le tour des festivals du Québec. L'émission a été remplacée à l'été 2006 par Embraye avec Babu, quatrième émission portant le nom de l'animateur dans son titre. En 2007, il coanime avec Valérie Simard une ancienne émission des années 1980 reprise et rajeunie par MusiquePlus, c'est-à-dire Coup de foudre. Il fait également apparition dans le vidéoclip du chanteur hip-hop québécois Ale Dee, en mars 2016. La chanson se nomme "By your side".

Notes et références

Lien externe 
 <

Animateur québécois de télévision
Animateur québécois de radio
Naissance en décembre 1978
Personnalité liée à Lévis